Cimitirul Eternitatea poate fi oricare din următoarele cimitire:

 Cimitirul „Eternitatea” din Arad
 Cimitirul Eternitatea din Botoșani
 Cimitirul „Eternitatea” din Iași
 Cimitirul „Eternitatea” din Ploiești
 Cimitirul Eternitatea din Roman